Libanotis aurea är en flockblommig växtart som beskrevs av Roberto de Visiani. Libanotis aurea ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aurea